In der 2. Bundesliga 1999/2000 erreichten der 1. FC Köln, der VfL Bochum und Energie Cottbus den Aufstieg in die Bundesliga.

Veränderungen zur Vorsaison 
Aus der Bundesliga waren der VfL Bochum (nach 2 Jahren), der 1. FC Nürnberg (1 Jahr) und nach 35-jähriger Zugehörigkeit erstmals auch Borussia Mönchengladbach abgestiegen. Sie ersetzten die Aufsteiger Arminia Bielefeld, SpVgg Unterhaching und SSV Ulm 1846.

Aus der Regionalliga kehrten vier Teams zurück. Dem Chemnitzer FC (zuletzt 1996) und Waldhof Mannheim (zuletzt 1997) war dies recht schnell geglückt. Etwas länger waren Alemannia Aachen (zuletzt 1990) und Kickers Offenbach (zuletzt 1989) nicht mehr in der 2. Bundesliga vertreten. Sie ersetzten die abgestiegenen FC Gütersloh, SG Wattenscheid, KFC Uerdingen und Fortuna Düsseldorf.

Saisonverlauf

Aufstieg 
Der 1. FC Köln stieg nach zwei Spielzeiten wieder auf. Bereits am 4. Spieltag eroberten sie einen Aufstiegsplatz und verließen diesen nur noch einmal. Am 30. Spieltag stand die Bundesliga-Rückkehr fest. Daneben waren alle Bundesliga-Absteiger im Aufstiegskampf involviert, allerdings gelang einzig den Bochumern die direkte Rückkehr. Am Ende einer turbulenten Hinrunde mit zwei Trainerentlassungen hatte man sich auf einen Aufstiegsplatz gekämpft und fortan nicht mehr abgegeben. Der Aufstieg stand am 33. Spieltag fest.

Der 1. FC Nürnberg und Borussia Mönchengladbach traten hingegen überwiegend als Verfolger des Überraschungsteams Energie Cottbus auf. Die Cottbusser standen nur drei Mal nicht auf einem Aufstiegsplatz, letztmals am 26. Spieltag, als Nürnberg kurzzeitig vorbeizog. Mit einem Sieg gegen Köln am letzten Spieltag sicherte sich Energie den ersten Bundesliga-Aufstieg und qualifizierte sich dafür als viertes Team aus der ehemaligen DDR-Oberliga. Letzter Konkurrent war Gladbach, das die Hinserie nur auf Platz 12 beendete, sich als zweitbestes Rückrundenteam aber bis zum letzten Spieltag die Chance erhielt, erstmals auf einen Aufstiegsplatz zu springen.

Abstieg 
Schon am 31. Spieltag standen mit dem Karlsruher SC (erstmaliger Absturz in die Drittklassigkeit) und Fortuna Köln (nach 26 Jahren durchgängiger 2. Liga-Zugehörigkeit – bis heute Rekord) zwei Schwergewichte als erste Absteiger fest. Neuling Offenbach, das nur am ersten Spieltag nicht unter den letzten Vier stand, folgte am vorletzten Spieltag.

Am letzten Spieltag mussten noch vier Vereine zittern. Tennis Borussia Berlin und der Chemnitzer FC hatten in der Hinrunde sogar noch Anschluss zu den Spitzenplätzen, rutschten dann aber schrittweise ab. Der FC St. Pauli war einen Großteil der Saison auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz 14 zu finden, während die Stuttgarter Kickers zu Beginn der Rückrunde unter den Strich geraten waren. Das 1:1 am letzten Spieltag beim KSC reichte den Stuttgartern nicht, um an St. Pauli vorbeizuziehen. Dennoch verblieben sie in der Liga, da TB Berlin am Saisonende die Lizenz entzogen wurde, und diese als Tabellenletzter sowie vierter Absteiger gewertet wurden.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Bester Torjäger der Saison war Tomislav Marić von den Stuttgarter Kickers mit 21 Toren.

1999 2000
Fußballsaison 1999/2000